Flattjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flattjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Flattjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (4,87 ha)
Flattjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun och Söderhamns kommun,  (5,19 ha)
Mellan-Flattjärnen, sjö i Bergs kommun, 
Stor-Flattjärnen, sjö i Bergs kommun, 
Flattjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,

Se även
Flatatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn